Ez a lap a Tom és Jerry újabb kalandjai című rajzfilmsorozat epizódjait mutatja be.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

Legújabbkalandjaiepizódjai
Televíziós sorozatok epizódlistái